Орвиль (), Орвил, Орвилл — французское имя, фамилия и ряд названий городов Франции:

Названия 
 Орвиль — коммуна в департаменте Верхняя Гаронна
 Орвиль — коммуна в департаменте Кот-д’Ор
 Орвиль — коммуна в департаменте Луаре
 Орвиль — коммуна в департаменте Орн
 Орвиль — коммуна в Па-де-Кале
 Орвиль — коммуна в департаменте Эндр

Известные носители 
 Райт, Орвилл
 Орвиль, Ксавье (:fr:Xavier Orville)

Вымышленные персонажи 
 Альбатрос О́рвиль из диснеевского мультфильма Спасатели